Ferdinand Lucius ist der Name von

* Ferdinand Lucius (Unternehmer) (1830–1910), deutscher Unternehmer und Reichstagsabgeordneter, siehe Joh. Anton Lucius#Ferdinand Lucius
 Ferdinand Victor Lucius (1817–1877), Gründer einer Privatschule, Gymnasiallehrer und Freiprediger sowie Autor